420 puede hacer referencia a: 

 El año 420
 El año 420 a. C.
 La década de 420.
 La década de 420 a. C.
 El número cuatrocientos veinte.
 420, clase internacional de embarcación a vela.
 420, número asociado al consumo de cannabis.
 420, episodio de Padre de familia.